Vintage Whine — девятый студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

Стилистически альбом мало чем отличается от предыдущего альбома The Answer Machine?. В целом он получил положительную оценку, однако отмечается более ровное звучание, и даже «суховатое». «Конечно, это не самая лучшая работа Skyclad, однако весьма достойно поддержавшая марку группы».

Список композиций

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Guitars (classical, acoustic)
 Steve Ramsey — Guitars (lead, acoustic), Vocals (backing)
 George Biddle — Fiddle, Keyboards, Piano
 Kevin Ridley — Guitars, Guitars (acoustic), Vocals (backing)
 Martin Walkyier — Vocals
 Jay Graham — Drums, Percussion, Trumpet, Vocals (backing)

Прочие 
 Kevin Ridley — Producer
 Richard Wheatley — Engineering
 Dave Maughan — Engineering

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Massacre Records